Skarb Narodowy (XIX wiek) – fundusz gromadzący środki na cele narodowe
 Skarb Narodowy (1949-1991) –  fundusz władz polskich na uchodźstwie